Санчо II од Португалије (Коимбра, 8. септембар 1209- Толедо, 4. јануар 1248) је био краљ Португалије из Бургундске династије. Био је син Афонса II и Ураке Кастиљске.

Породично стабло 

Рођени 1209.
Умрли 1248.
Краљеви Португалије